Яровиця — гора в хребті Яровиця, Чернівецької області (Україна).
 Яровиця — історична місцевість у Луцьку (Україна).
 Яровиця — гірський хребет в Яловичорських горах (Українські Карпати).
 Яровиця — село в Новгородському районі Новгородської області (Росія).